Jekerdal (Maastricht), een buurt in Maastricht
 Jekerdal (dal), het stroomgebied van het riviertje de Jeker in België en Nederland

Zie ook
 Jekerpark, het parkachtige deel van het Jekerdal in Maastricht